Tło komputerowe
 Tło promieniotwórcze
 Tło zanieczyszczeń powietrza

Zobacz też
 promieniowanie tła